Pieter Brueghel kan syfta på:

* Pieter Brueghel den äldre (omkring 1525–1569), flamländsk målare
 Pieter Brueghel den yngre (1564–1638), flamländsk målare
 Pieter Brueghel den yngste (1589–omkring 1640), flamländsk målare